|-
| (142501) 2002 TX32||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142502) 2002 TA34||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142503) 2002 TT34||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142504) 2002 TS35||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142505) 2002 TT35||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142506) 2002 TC36||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142507) 2002 TN36||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142508) 2002 TP36||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142509) 2002 TJ37||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142510) 2002 TM37||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142511) 2002 TE38||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142512) 2002 TG39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142513) 2002 TK39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142514) 2002 TU39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142515) 2002 TZ39||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142516) 2002 TD40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142517) 2002 TJ40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142518) 2002 TP40||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142519) 2002 TJ41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142520) 2002 TO41||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142521) 2002 TL42||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142522) 2002 TM43||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142523) 2002 TO43||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142524) 2002 TT44||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142525) 2002 TA45||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142526) 2002 TD45||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142527) 2002 TF45||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142528) 2002 TL45||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142529) 2002 TG47||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142530) 2002 TL47||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142531) 2002 TN47||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142532) 2002 TU47||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142533) 2002 TR48||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142534) 2002 TY48||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142535) 2002 TD49||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142536) 2002 TE49||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142537) 2002 TV50||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142538) 2002 TX50||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142539) 2002 TD51||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142540) 2002 TN51||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142541) 2002 TR51||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142542) 2002 TS51||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142543) 2002 TT51||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142544) 2002 TB52||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142545) 2002 TK52||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142546) 2002 TS52||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142547) 2002 TT52||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142548) 2002 TG53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142549) 2002 TJ53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142550) 2002 TK53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142551) 2002 TV53||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142552) 2002 TO54||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142553) 2002 TX54||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142554) 2002 TX56||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142555) 2002 TB58||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142556) 2002 TK58||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142557) 2002 TS60||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142558) 2002 TP61||||3 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (142559) 2002 TO64||||5 жовтня 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (142560) 2002 TW67||||5 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142561) 2002 TX68||||8 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 142562 Ґретц (Graetz)||||10 жовтня 2002||Требур||Міке Кретлов
|-
| (142563) 2002 TR69||||10 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142564) 2002 TR70||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142565) 2002 TN75||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142566) 2002 TH77||||1 жовтня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (142567) 2002 TQ78||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142568) 2002 TV78||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142569) 2002 TA79||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142570) 2002 TG79||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142571) 2002 TA80||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142572) 2002 TG81||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142573) 2002 TC82||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142574) 2002 TS82||||2 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142575) 2002 TP85||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142576) 2002 TZ85||||2 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (142577) 2002 TC86||||2 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (142578) 2002 TB88||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142579) 2002 TK88||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142580) 2002 TM89||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142581) 2002 TH90||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142582) 2002 TE95||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142583) 2002 TE96||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142584) 2002 TF96||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142585) 2002 TH96||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142586) 2002 TL100||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142587) 2002 TZ101||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142588) 2002 TD102||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142589) 2002 TY103||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142590) 2002 TB105||||4 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142591) 2002 TG108||||1 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142592) 2002 TL108||||1 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142593) 2002 TK109||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142594) 2002 TZ109||||2 жовтня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (142595) 2002 TF111||||2 жовтня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (142596) 2002 TG112||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142597) 2002 TQ112||||3 жовтня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (142598) 2002 TY112||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142599) 2002 TY115||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (142600) 2002 TG116||||3 жовтня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

142500